Madagascar
 Antanandava – comune del distretto di Ambatondrazaka
 Antanandava – comune del distretto di Moramanga